La Serie A 1987 del Campionato italiano di baseball ha visto la partecipazione di dodici squadre divise in due gironi. All’interno di ogni girone ciascuna squadra ha giocato 30 partite (3 incontri settimanali, con un'andata e un ritorno), alle quali se ne sono aggiunte 12 contro le formazioni dell’altro raggruppamento nella Fase di Intergirone (una gara di andata e una di ritorno).
Le prime quattro squadre di ognuno dei due gironi hanno avuto accesso alla fase play-off, con quarti, semifinali e finale al meglio delle sette partite. L’ultima squadra della Serie A è stata retrocessa in Serie B.

Lo scudetto è andato alla Trevi Rimini, che si è aggiudicata la finale con la Mamoli Grosseto in cinque partite (4-1).

Printeco Verona è retrocessa in Serie B, mentre Multitecnica Juventus Torino è promossa in Serie A.

Classifiche finali

Stagione regolare

Girone 1

Girone 2

Quarti di finale

Semifinali

Finali scudetto

Risultati dei play-off
I numeri fra parentesi indicano il girone di provenienza.

Voci correlate 
Campionato italiano di baseball
Albo d'oro del campionato italiano di baseball

Collegamenti esterni 

Baseball nel 1987
Campionato italiano di baseball